Hrvatska:
 Ljuta (rijeka u Konavlima), rijeka u Konavlima
 Ljuta (Konavle), selo u općini Konavle

BiH:
 Ljuta (pritoka Neretve), rijeka
 Ljuta (kod Konjica), naseljeno mjesto u općini Konjic
 Ljuta (u podnožju Treskavice), naseljeno mjesto u općini Konjic

Crna Gora:
 Ljuta (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin